Desa Karangpaningal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangpaningal (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 108,34), Jawa Barat, 
 Desa Karangpaningal (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 108,56), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar